ẓāhir – significato apparente o essoterico del Corano
Moschea di Zahir – moschea della Malaysia
Zahir – via lunga di arrampicata sportiva in Wendenstöcke
Ẓahīr – decreto reale che in Marocco serve a promulgare le leggi

Letteratura 
Lo Zahir – racconto di Jorge Luis Borges contenuto in L'Aleph (1949)
Lo Zahir – romanzo di Paulo Coelho (2005)

Persone 
Abdul Zahir – ex-Primo ministro dell'Afghanistan (1910-1983)
Ahmad Zahir – cantante afghano (1946-1979)
ʿAlī al-Zāhir  settimo Imam/Califfo fatimide (1005-1036)
al-Zahir Ghazi – governatore di Aleppo (1172-1216)
Ẓahīr ud-Dīn Muḥammad – noto come Babur, fondatore della dinastia Mogol (1483-1530)
Mohammed Zahir Shah – ultimo Re dell'Afghanistan (1914-2007)
Zahir Pajaziti – militare kossovaro (1952-1997)